Le tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 1984 donne le classement, selon le nombre de médailles gagnées par leurs athlètes, des pays participant aux Jeux paralympiques d'été de 1984, tenus simultanément à Stoke Mandeville, en Angleterre et à New York, aux États-Unis, du 22 juillet au 1er août 1984.

Tableau des médailles

Références 

Jeux paralympiques d'été de 1984
1984